OBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oban Connel (Regno Unito)